El Pescado kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Pescado, Veracruz, ort, 
 El Pescado, Hidalgo, ort, Chapulhuacán, 
 El Pescado, Guerrero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar